Kigali (stad), de hoofdstad van Rwanda
Kigali (provincie), een provincie van Rwanda